
Пне́вма ( «дыхание; дуновение; дух») — широко толкуемый термин древнегреческой медицины и философии.

В стоицизме пневма — жизненная сила, отождествляемая с логосом-первоогнём, космическое «дыхание», дух. В раннехристианской философии — «Святой Дух», третье лицо Троицы.

По понятиям античных авторов, пневм — три:
 естественная пневма, находящаяся в печени и являющаяся общей для всех видов животных, распространяется по всему телу по венам;
 животная пневма, находящаяся у человека и животных в сердце и распространяющаяся по телу через артерии;
 душевная пневма, находящаяся в мозгу и распространяющаяся во все органы по нервам.

У перипатетиков пневма считалась физиологическим основанием психической деятельности. Филон признавал пневму посредствующим принципом между Богом (духом) и миром (материей). Отсюда у гностиков пневматиками назывались люди, находящиеся под властью божественной пневмы, в противоположность людям, находящимся под властью материи (ΰλη) или чувственной души (ψυχή).

Научная история 
В истории медицины существовала античная школа пневматиков.

Гален (II век) доказал, что по артериям движется кровь, а не «пневма».

Современное понимание 
См. пневматика (газы) и пневматизация костей.

См. также 
 Прана | Ци
 Невма

Примечания 

Философия Древней Греции
Греческие философские термины
Эзотерическая анатомия человека
Гипотетические материи